Plaats in Indonesië
 Planjan (Sapto Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Planjan (Kesugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java